Вениамин Петрович Петров (1924, Минусинск, Енисейская губерния, РСФСР, СССР — 1995, Екатеринбург, Россия) — советский футболист и хоккеист. В футболе выступал на позициях нападающего и полузащитника.

Биография 
Участник Великой Отечественной войны, призван в армию в 1942 году в Свердловске. Артиллерист, гвардии рядовой. Воевал на 2-м Прибалтийском фронте. Награждён медалью «За отвагу» (1944).

После окончания войны вернулся в Свердловск. В 1947—1948 годах выступал за футбольную команду «Авангард». В 1948 году сыграл два матча в классе «А», однако результаты были позднее аннулированы из-за смены формата турнира.

В начале 1950-х годов выступал за свердловское «Динамо». В футболе играл в соревнованиях коллективов физкультуры, а в хоккее — в высшей лиге.

Скончался в 1995 году в Екатеринбурге. Похоронен на Широкореченском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Урал»
Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Динамо» Свердловск
Спортсмены нескольких видов спорта
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Награждённые медалью «За отвагу» (СССР)
Похороненные на Широкореченском кладбище